Села:
 Свиридонівка — Донецька область, Покровський район
 Свиридонівка — Херсонська область, Новотроїцький район